Tenchi Masaki (Masaki Tenchi) es héroe de la serie Tenchi Muyō! y nieto de un príncipe de Juraian llamado Yosho y una preciosa Airaian llamada Airi. 

Él gana la posesión de la Llave Maestra, llamada Tenchi, otra forma conocida es como Tenchi-ken (o en América, La Espada de Tenchi), que tiene la forma de un sable de luz. Luego recibe un anillo especial de Tsunami con el cual puede crear un traje de batalla Juraian para él, y actúa como un "Sistema Guardián" para protegerlo.

Tenchi posee la habilidad de crear kō-ō-yoku (Alas del Hálcon). También posee la habilidad de convertir los materiales a energía y viceversa sin perder nada.

En el OVA, él vive inicialmente en la ciudad con su padre para ir a la escuela, y visita a su abuelo en cada verano, donde entrena para ser un buen espadachín y aprender el estilo especial de su familia en el manejo de la espada (que es particular a los miembros de la Familia Real de Jurai).

Entonces Ryōko llega a su casa a bordo de su nave, mientras escapa de Ayeka. Luego de estrellarse, la casa fue permanentemente ubicada en la familia directamente después de la casa de su abuelo. Como su naturaleza es ser responsable, invita a todas la chicas a vivir con él a la casa. Esto produce que tenga nervios, lo cual produce más de algún problema sentimental entre Tenchi y las chicas.

OVAS 
 En la primera serie de televisión (El Universo de Tenchi) es muy similar al Tenchi de los OVAS, pero no tiene los poderes ni la habilidad de usar el Tenchi-ken.

 En la segunda serie de televisión (Tenchi en Tokyo), Tenchi es diferente, él no tiene conexiones con Jurai y el Tenchi-Ken es el resultado de la unión de las 7 gemas dejadas por su madre. Ryōko separa las gemas, para evitar que el Tenchi-Ken sea usado en su contra.

Curiosidades 
 Su hija Mayuka aparece como cameo en el episodio 17 minuto 2:24 de Jester el aventurero y en el minuto 7:56 del episodio 187 de Yu-Gi-Oh!
 Tenchi aparece como cameo en el episodio 1 minuto 6:46 de Dog Days

Personajes de Tenchi Muyo!